L'expression artère iliaque peut faire référence à trois artères :
l'artère iliaque commune issue de l'aorte ;
 une de ses deux branches :
l'artère iliaque externe qui vascularise le membre inférieur,
l'artère iliaque interne qui vascularise le pelvis.